Вуча може бити:

 Вуча (Беране), насељено место у општини Беране
 Вуча (Рожаје), насељено место у општини Рожаје
 Вуча (Лепосавић), насеље у општини Лепосавић